— город, расположенный в префектуре Тояма, Япония. 

Город основан 1 апреля 1954 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тояма